Júszif Abdulláh al-Gattán, nyugatias átiratban Yousif Al-Ghattan (1954. október 12. –) bahreini nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet is végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. A nemzeti partbíráskodástól a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Bahreini labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbíráskodástól 1999-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 
 
 

Bahreini labdarúgó-játékvezetők
1954-ben született személyek
Élő személyek